Rottersdorf ist der Name folgender Orte:

 Rottersdorf (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Rottersdorf (Stephansposching), Ortsteil der Gemeinde Stephansposching, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Rottersdorf (Gemeinde Statzendorf), Ortsteil der Gemeinde Statzendorf, Niederösterreich
 Rottersdorf (Wüstung), Wüstung auf dem Gebiet der Stadt Magdeburg